Кейтани — кенийская фамилия. Известные носители:

 Кейтани, Даниэль — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кейтани, Мэри (род. 1982) — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Кейтани, Фрэнсис — кенийский бегун на длинные дистанции.